Southway Studio est une structure de commissariat d'exposition et de production d'œuvres d'art fondé en 2018 par Emmanuelle Luciani, organisée sous la forme d'une association loi 1901.

Southway Studio 
Southway Studio a été fondé en 2018 par Emmanuelle Luciani, dont elle assure la direction artistique. La structure organise des expositions et des résidences d'artiste et produit des oeuvres d'art. Le coeur de réflexion de la structure s'articule autour des interactions entre art contemporain, histoire de l'art et arts décoratifs.

Le Pavillon Southway 
Southway Studio est installé depuis 2019 dans le Pavillon Southway, une maison du e siècle, situé au 433 boulevard Michelet à Marseille.  Le Pavillon Southway est un projet artistique de long terme, dans une perspective de dialogue entre création contemporaine et arts domestiques. L’ensemble du pavillon est décoré et aménagé par les artistes de Southway Studio, dans le sillage du mouvement des Arts & Crafts initié par William Morris au e siècle. Le pavillon est également le cadre des résidences artistiques de Southway Studio et d’expositions.

Notes et références 

Exposition d'art en France